Příjmení Šeda nosí více významných osobností:

 Jan Šeda (* 1985) – český fotbalový brankář
 Jaroslav Šeda (1925–1993) – hudební vědec
 Jiří Šeda (* 1950) – uměleckým jménem Pavel Bartoň, syn Jaroslava Šedy
 Karel Šeda (* 1943) – český literární publicista
 Martin Šeda (* 1985) – český vysokoškolský pedagog

Související články 
 Šedá (rozcestník)
 Šedo

Externí odkazy